

Acid Queen () — второй сольный студийный альбом американской певицы Тины Тёрнер, выпущенный в 1975 году на лейбле EMI в Великобритании, и на лейбле United Artists в США.

Материал альбома состоит как из кавер-версий популярных исполнителей, так и из песен, которые написали Тина Тёрнер и Айк Тёрнер.

После выпуска альбома Тина сыграла роль неприветливой королевы в фильме The Who «Томми». Acid Queen стал коммерчески успешным альбомом Тины Тёрнер, однако он не попал в хит-парады.

Обзор альбома 
Музыкальный критик Георгий Старостин в своём обзоре отметил, что Тина исполнила несколько кавер-версий для своего альбома, но сделала она это достаточно интересно. Среди них были две песни The Who и две композиции, принадлежащие группе The Rolling Stones. Также Тина исполнила песню Led Zeppelin «Whole Lotta Love», которая была очень похожа на оригинал. Некоторые песни были записаны дуэтом вместе с Айком, но критик считает это исполнение замечательным. Самой лучшей песней альбома Старостин назвал композицию «Baby Get It On».

Список композиций

Примечания 

Альбомы Тины Тёрнер
Альбомы на английском языке
Альбомы США